Bonneville, Charente
 Bonneville, Haute-Savoie
 Bonneville, Somme